Spasskije Wysiełki () – nazwa toponimów w Rosji

 Spasskije Wysiełki – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Spasskije Wysiełki – wieś w obwodzie moskiewskim
 Spasskije Wysiełki – wieś w rejonie miłosławskim obwodu riazańskiego
 Spasskije Wysiełki – wieś w rejonie zacharowskim obwodu riazańskiego
 Spasskije Wysiełki – wieś w obwodzie tambowskim
 Spasskije Wysiełki – wieś w obwodzie tulskim

Strony ujednoznaczniające